Дьёлуа́р () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Центр одноимённого кантона.

География 
Дьёлуар расположен между Понт-а-Муссоном и Нанси на левом берегу реки Мозель. Соединён с Нанси и Мецем автодорогами (A31, N57) и железной дорогой (TER). Национальная дорога N411 соединяет его с Тулем.

Дьёлуар — французская столица бергамота, который выращивается на окраине города.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 4558 человек.

История 
Город основан, вероятно, ещё во времена римского владычества. В Раннее Средневековье известен под названием Скарпон (или Шарпень). В IX веке стал центром одноимённого графства. Город неоднократно подвергался опустошениям. В 1552 году, вместе с окрестными землями, был присоединён к Французскому королевству.

Достопримечательности 

 Замок Дьёлуар — средневековый замок, сооружённый в Дьёлуаре в конце X века. Исторический памятник с 1927 года.

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны
 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель